John Wilson – arcivescovo cattolico inglese
 John Wilson – matematico inglese
 John Wilson – avvocato, critico letterario e scrittore scozzese